A.R. Monex Women's Pro Cycling Team er et professionelt cykelhold for kvinder, der er baseret i Kazakhstan. Holdet deltog i elitelandevejsløb som UCI Women's Road World Cup i 2015.

Sæsoner

2019

Sejre

2018

Sejre

Referencer 

Cykelhold for kvinder
Cykelhold fra Kasakhstan
Cykelhold fra Italien